Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру PTT Bangkok Open 2007 тривали з 8 по 14 жовтня на відкритих кортах з твердим покриттям у Бангкоку, (Таїланд). Сунь Тяньтянь і Янь Цзи виграли титул після того, як Моріта Аюмі і Намігата Дзюнрі знялися з фінальної гри.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

PTT Bangkok Open, жінки, парний розряд
2007